

Musique

Album 

 , album de The Lovin' Spoonful sorti en 1966 ;
 , album de Mariah Carey sorti le  ;
 , album de Katherine Jenkins sorti le  ;

 , musique de Tangerine Dream de 1983 pour la série télévisée Tatort (disque 45 tours) ;

 , album de Doris Day sorti le  ;
 , album de June Christy sorti en 2012.
 , album studio d'Aimer, sorti en 2016.

Chanson 
 , chanson de , Billy Strayhorn et Duke Ellington sortie en 1941 ;
 , chanson de The Lovin' Spoonful sortie le  ;
 , chanson de Wallace Collection sortie en 1969 ;
 , chanson de John Denver figurant sur l'album Rhymes and Reasons sorti le  ;
 , chanson de Sweet figurant sur l'album Funny How Sweet Co-Co Can Be sorti le  ;
 , chanson de Robin Trower figurant sur l'album Twice Removed from Yesterday sorti en 1973 ;
 , chanson de Lisa Dalbello figurant sur l'album Lisa Dal Bello sorti en 1977.
 , chanson de Journey figurant sur l'album Evolution sorti le  ;
 , chanson de Vinnie Moore figurant sur l'album Mind's Eye sorti en 1986 ;
 , chanson de The Smashing Pumpkins figurant sur l'album Gish sorti le  ;
 , chanson de Judy and Mary sortie en 1994 ;
 , chanson de Mike Oldfield figurant sur l'album Tres Lunas sorti le  ;
 , chanson d'Avril Lavigne figurant sur l'album Under My Skin sorti le  ;
 , chanson de Tycho sortie en 2007 ;
 , chanson de Markus Schulz et Andy Moor figurant sur l'album Amsterdam '08 sorti en 2008 ;
 , chanson de Miranda Cosgrove figurant sur l'album Sparks Fly sorti le  ;
Daydream, chanson de J-Hope figurant sur sa mixtape solo Hope World sortie en 2016 ;
Day dream, titre d'un disque 33 tours et musique, dans Nicky Larson, Un témoin de charme, Saison 2, ép. 5 et 6.

Cinéma 
 Daydreams, film russe muet sorti en 1915 ;
 , film américain sorti en 1919 ;
 Daydreams, titre original de Grandeur et Décadence film muet américain sorti en 1922.
 , titre anglais international de Hakujitsumu, film érotique réalisé par Tetsuji Takechi en 1964 ;
 , titre anglais international de Hakujitsumu, film érotique réalisé par Tetsuji Takechi en 1981, remake du précédent ;
 , film réalisé par Melih Kundakcioglu en 2014 ;

Technologie 
 Google Daydream le casque de réalité virtuelle par Google